Minahasa Selatan (deutsch: Südminahasa) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Utara (Nordsulawesi).

Geographie 
Minahasa Selatan liegt im nahezu im nördlichen Zentrum der Provinz und erstreckt sich zwischen 0°47′ und 1°24′ n. Br. sowie zwischen 124°18′ und 124° 45′ ö. L. Der Bezirk grenzt im Norden und Nordosten an den Bezirk Minahasa, im Süden/Südosten an den Bezirk Bolaang Mongondow Timur, im Südwesten an den Bezirk Bolaang Mongondow sowie im Osten an den Bezirk Minahasa Tenggara. Im Westen bildet die ca. 85 km lange Küstenlinie der Celebessee eine natürliche Grenze. Im Zentrum der Provinz gelegen hat die Hauptstadt Amurang als Distrikt eine Bevölkerung von 18.456 Einwohnern auf 69,48 Quadratkilometern.

Zum Bezirk gehören fünf Inseln, sie liegen alle im nördlichsten Distrikt (Kec. Tatapaan), genauer im Dorf Wawontulap.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Minahasa Selatan gliedert sich seit 2077 in 17 Distrikte (Kecamatan) und 178 Dörfer, von denen zehn als Kelurahan städtischen Charakter besitzen.

Geschichte

Verwaltungsgeschichte 
Durch das Gesetz Nr. 10/2003 wurde Minahasa Selatan Anfang 2003 vom Bezirk Minahasa abgetrennt. Hierbei gab der Mutterbezirk 13 Kecamatan und nahezu 51 Prozent seines Territoriums ab (2120,8 von 4167,87 km²). Einige dieser Kecamatan wurden vier Jahre später zur Neugründung des Bezirkes Minahasa Tenggara verwendet. Durch weitere Abtrennung aus bestehenden Distrikten entstanden zwischen 2005 und 2008 weitere acht Distrikte:
 2005 Der „Gründungskecamatan“ Tombasian wird in Amurang umbenannt.
 2005 Abspaltung von Maesaan aus Tompasu Maru, von Tatapaan aus Tumpaan und von Amurang Timur aus Amurang;
 2007 Abspaltung von Motoling Barat aus Motoling; Motoling Timur und Kumelembual aus Motoling sowie von Suluun Tareran (Sulta) aus Tareran;
 2008 Abspaltung von Amurang Barat aus Amurang.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Minahasa Selatan 236.463 Menschen, davon 114.365 Frauen (48,36 %) und 122.098 Männer (51,64 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) stieg der Frauenanteil um 0,03 %.

Mitte 2022 waren 90,19 Prozent der Einwohner Christen (209.386 Protestanten / 7.367 Katholiken) und 9,74 % Moslems.70,17 Prozent oder 168.646 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 19,35 % waren Kinder und 10,49 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 44,0 % ledig; 51,07 % verheiratet; 0,42 % geschieden und 4,52 % verwitwet. Im Jahr 2020 betrug der HDI-Index 72,11, etwas niedriger als der Durchschnitt der Provinz.

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Minahasa Selatan — Karte 1:140.000 (2015)
 mannigfaltige Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Minahasa Selatan (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Utara